Заборная:
 Заборная (приток Волги)
 Заборная (приток Ласьвы) — малая река в Перми.
 Заборная (приток Оби) — река в Томской области.
 Заборная — деревня Вологодской области.